Еште () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Мамеде-де-Еште — парафія.
 Сан-Педру-де-Еште — парафія.